Чемпионат Казахстана по футболу (; Официальное название по регламенту с сезона 2020 года — «OLIMPBET-Чемпионат Казахстана по футболу»; «Чемпионат Республики Казахстан по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги»; «Казахстанская Премьер-лига» — высший дивизион казахстанского футбола, состоящий из 14 клубов-участников. Управляющей организацией является Казахстанская федерация футбола.

История 
Лига была создана в 1992 году на базе зоны 8 второй лиги СССР. Управляется Казахстанской федерацией футбола. Сезон проходит по системе «весна-осень».

В феврале 2008 года на заседании Исполнительного комитета ФФК были внесены изменения в регламент соревнований. В частности, было изменено название высшего дивизиона казахстанского футбола. Отныне он именуется «Премьер-лига» (ранее назывался «Высший дивизион» — в 1992—2001 годах и «Суперлига» — в 2002—2007 годах).

С 2010 года соревнования проходили в 2 этапа. После первого этапа команды делились на 2 группы по 6 команд. В первой группе команды боролись за 1-6 места, а, следовательно, и за чемпионство. Во второй группе борьба шла за место в Премьер-лиге, так как 11-12 места выбывают в первый дивизион. В 2011 году данная система сохранилась, но претерпела незначительное изменение. Оно заключается в том, что после деления команд на 2 группы, очки, набранные каждой командой на первом этапе, делятся пополам (на «2»). В случае, если команда набрала нечётное количество очков, округление производится в большую сторону до целого числа.

В сезоне 2012 года в Премьер-лиге участвовали 14 команд, но в 2013 году их количество было вновь сокращено до 12.

30 мая 2012 г. состоялось заседание Исполнительного комитета ФФК. Главным решением исполкома стало утверждение изменение формата проведения чемпионата. С 2013 года чемпионат должен был проводиться по системе «осень-весна». Сезон 2013—2014 был бы «переходным», но 11 ноября исполком отменил данное решение.

В сезоне 2016 года после первого этапа было решено не делить очки пополам.

С 2017 года Чемпионат проводится в три круга. Место проведения матчей третьего круга определяется согласно положению команд в турнирной таблице после окончания первого и второго круга.

В сезоне 2021 впервые после розыгрыша 2012 года количество клубов-участников Премьер-лиги было увеличено до 14 (вместо 12 участников в предыдущих сезонах).

Золотые матчи 
Согласно Регламенту проведения соревнования, в случае равенства наибольшего количества очков в Итоговой таблице у двух команд должен проводиться дополнительный матч для определения Чемпиона. Несколько раз в истории проведения Чемпионатов Казахстана для определения победителя был необходим золотой матч.

В сезоне 1997 года команды Тараз и Иртыш после 26 туров набрали по 56 очков. 13 октября 1997 года в Алма-Ате состоялся дополнительный матч, победителем которого стала павлодарская команда со счётом 1:0.

В сезоне 2000 года команды Женис и Aксесс-Голден-Грейн после 28 туров набрали по 74 очка. 29 октября 2000 года в Алма-Ате состоялся золотой матч, победителем которого стала столичная команда со счётом 2:0.

В сезоне 2008 года команды Тобол и Aктобе после 30 туров набрали по 67 очка. 20 ноября 2008 года в Алма-Ате состоялся дополнительный матч, основное время которого закончилось вничью, победителем в серии пенальти стала западно-казахстанская команда.

Высокая вероятность проведения золотого матча была также в сезоне 2013 года, когда столичная Астана в заключительном туре имела возможность сравняться с западно-казахстанским Aктобе. Однако актюбинцам удалось выиграть в последнем матче и они опередили астанчан на 1 турнирный балл.

Интересные факты 
С первого сезона Чемпионата Казахстана лишь карагандинский «Шахтёр» ни разу не покидал её.

Участие в азиатских кубках 
С чемпионата 1993 года победитель соревнования получал право выступления в Азиатском кубке чемпионов. Наивысшим достижением казахстанских клубов является 4-е место павлодарского «Иртыша» в розыгрыше сезона 2000/2001 года.

Чемпион 2000 года, «Женис», не принял участие в розыгрыше 2001/2002 года, так как федерация футбола Казахстана вошла в состав УЕФА.

Участие в еврокубках 
С чемпионата 2001 года победитель соревнования получает право выступления в Лиге чемпионов УЕФА. Наивысшим достижением казахстанских клубов является участие столичной «Астаны» в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне 2015/2016 года и 1/16 финала в Лиге Европы сезона 2017/2018. Начиная с сезона 2020/2021 чемпион страны получает возможность играть с 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в то время как три следующие команды вместе с обладателем Кубка проходят на разные стадии квалификации Лиги конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА 
 По состоянию на июль 2022.

 …
 29  Чемпионат Азербайджана по футболу
 30  Чемпионат Словении по футболу
 31  Чемпионат Казахстана по футболу
 32  Чемпионат Молдавии по футболу
 33  Чемпионат Белоруссии по футболу
 …

История переименований 
 1992—2001 — Высшая лига.
 2002—2007 — Суперлига.
 С 2008 — Премьер-лига.

Стадионы премьер-лиги

Призёры по годам 

По состоянию на 2020 год «Астана» и «Кайрат» являются призёрами чемпионата Казахстана на протяжении последних девяти сезонов (2013—2021 гг.). Рекордсменом является «Актобе» — 11 лет (2005—2015 гг.). Также свои медальные серии имеют «Тобол» — 7 лет (2002—2008 гг.), «Иртыш» — 5 лет (1996—2000 гг.), «Елимай» — 3 года (1994—1996 гг.), «Тараз» — 3 года (1995—1997 гг.), «Есиль-Богатырь» — 3 года (1999—2001 гг.).

Суммарная таблица 

Источник:vesti.kz Положение на 19 декабря 2019 г.

В данной таблице победы в сезонах 1992—1994 годов засчитаны как 3 очка, хотя согласно регламенту тех чемпионатов за победу в матче присваивалось 2 очка.

Все участники чемпионата и их места

Лучшие бомбардиры

Список призёров (1992—2022)

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Казахстана. Высший дивизион на сайте Казахстанский футбол

Казахстан